

Codici 
 PAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Palmer (Alaska), Stati Uniti

Informatica 
 PAQ  – Archivio ad alto livello di compressione